Боза:

 Боза (Буза) — ферментированный напиток, распространённый на Балканах.
 Боза — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.
 Боза — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш.
 Боза Йоркский (ум. 705) — святой, епископ Йоркский.
 Боза, Давид (род. 1992) — итальянский конькобежец.